Termenul de One se poate referi la:

„One”, un cântec al formației U2
„One”, un cântec al formației Metallica
„One”, un cântec al formației Swedish House Mafia
ONE, formație românească
 BBC One, canal TV britanic